Паулкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Паулкино — деревня в Горномарийском районе Республики Марий Эл.
 Паулкино — деревня в Килемарском районе Республики Марий Эл.